Melicertus är ett släkte av kräftdjur. Melicertus ingår i familjen Penaeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Melicertus